Anthropologie structurale est un recueil d'articles publié par l'anthropologue Claude Lévi-Strauss en 1958.
 L'anthropologie structurale est une méthode d'analyse en anthropologie établie par Claude Lévi-Strauss à partir des années 1940.